Navoigille est le pseudonyme d'une famille de musiciens de la fin du XVIII et du début du XIX siècle:
 Navoigille, dit l'Aîné, pseudonyme d'un musicien réfugié italien du nom de Giovanelli, mort en 1784 à Versailles.
 Guillaume Joseph Chevalier (vers 1745-1811) dit Guillaume Navoigille, le frère aîné.
 Joseph Julien Chevalier (1749-1831) dit Julien Navoigille, le frère cadet
 Stéphanie Navoigille, harpiste, fille du précédent.